Ира может означать:

Имя 
 Ира — уменьшительная форма женских имён Ирина, Ираида, Ирма и Искра, а также мужских Игорь, Инар, Ираклий, Ириней, Фостирий.
 Ира — еврейское мужское имя, означающее «бодрый», «бессонный». Это имя носили:
 Ира Иаритянин — священник, поставленный Давидом;
 Ира Фекоитянин — один из лучших воинов Давида, впоследствии — военачальник;
 Ира Итритянин (Ифриянин) — один из лучших воинов Давида.

Фамилия 
 Ира, Лео (род. 1951) — эстонский футбольный тренер.
 Ира, Лонгин Фёдорович (1890-е—1987) — агент «Бюро Клатта» и абвера, фальсификатор разведывательной информации.

Топоним

Исторический 
 Ира (Эира, Эйра) — город в древней Мессении.

Буркина-Фасо 
  — коммуна в области Букль-дю-Мухун.

Россия 
 Ира — село в составе города Кумертау Республики Башкортостан.
 Ира — село в Кирсановском районе Тамбовской области.

Гидроним 
 Ира — река, приток Вороны, в Тамбовской и Пензенской областях.
 Ира (Ольшанка) — река в Тамбовской области.
 Ира — река в Томской области.
 Ира — река в посёлке Дагомыс.

Аббревиатура 

 ИРА — Ирландская республиканская армия.
 ИРА — Исламская Республика Афганистан.

См. также 
 Большая Ира
 Средняя Ира
 Малая Ира

Примечания